Gnadenfeld bezeichnet:

 eine Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine, bis 1936 Pawlowitzke, Kreis Cosel, Oberschlesien, seit 1945: Pawłowiczki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 eine Forstsiedlung im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Zakątki, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 einen Gutshof in Seefeld (Stadland) im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland
 Gnadenfeld (Kahlhof) einen Einödhof im Regierungsbezirk Oberbayern, Deutschland
 ein ehemals deutschsprachiges Dorf in der heutigen Ukraine, siehe Blahodatne (Bilhorod-Dnistrowskyj, Plachtijiwka)

Siehe auch: Neugnadenfeld

Gnadenfeld ist Namensbestandteil von:
 Hermann Mylius von Gnadenfeld (1603–1657), oldenburgischer Beamter